А́строс ( или , «внутренний Астрос») — малый город в Греции. Расположен на высоте 68 метров над уровнем моря, в 4 километрах к юго-западу от порта Паралион-Астроса и побережья залива Арголикоса Эгейского моря, на правом берегу реки Таноса. Находится в восточной части полуострова Пелопоннеса, в 109 километрах к юго-западу от Афин. Является административным центром общины (дима) Вория-Кинурия в периферийной единице Аркадии в периферии Пелопоннес. Население 2285 жителей по переписи 2011 года.

В 14 километрах к северу от города проходит  Коринф — Каламата.

И имя, и само поселение восходят к глубокой древности, когда были известны как Астрон. Считается наиболее популярным местом отдыха среди жителей Триполиса.

Во время греческой революции Астрос стал местом проведения  1823 года.
В Астросе есть школа, лицей, высшее учебное заведение, банки, почта, а также церкви (одна из которых находится на вершине горы). Работает .

Земля в этой местности каменистая, в основном покрыта кустарниками, и непригодна для сельского хозяйства, однако в низинах около города есть несколько ферм и садов. Панорамный вид из города включает часть мыса, защищающего гавань, западную и южную часть Арголиды, за исключением самых низких областей. При ясной погоде видны прибрежные поселения; западный берег острова Спеце можно наблюдать лишь эпизодически.

Сообщество Астрос 
В общинное сообщество Астрос входят пять населённых пунктов и монастырь . Население 2408 жителей по переписи 2011 года. Площадь 61,38 квадратного километра.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapquest — Astros
 Astros from the University of Patras
 North Kynouria from the University of Patras
 Περιφέρεια Πελοποννήσου

Аркадия
Города Греции